Puchar Azji 1988 był rozgrywany w Katarze.

Końcowa kolejność: 
1:  Arabia Saudyjska
2: 
3: 
4: 
5-10: , , , , ,

Kwalifikacje 

Zapewniony awans miały:

  (jako gospodarz)
  (jako obrońca tytułu)

Zakwalifikowane drużyny:

Stadiony

Faza grupowa 
Wszystkie czasy lokalne (UTC+3).

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Nagrody

Najlepszy piłkarz 

  Kim Joo-sung

Król strzelców 
  Lee Tae-ho

Najlepszy bramkarz 
  Zhang Huikang

Puchar Azji w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
1988 w Azji
Piłka nożna w Katarze
Zjednoczone Emiraty Arabskie w XX wieku